Il padrone di casa (Du skal ære din hustru), film diretto da Carl Theodor Dreyer (1925)
Il padrone di casa (The Landlord), film diretto da Hal Ashby (1970)
Il padrone di casa (The Super), film diretto da Rod Daniel (1991)
Il padrone di casa, cortometraggio diretto da Luca Servini (2007)